

Cinema 
 Bandido – film del 1956 diretto da Richard Fleischer
 Bandido – film del 2004 diretto da Roger Christian

Musica 
 Bandido – singolo di Ana Bárbara del 2003
 Bandido – singolo degli Azúcar Moreno del 1990
 Bandido – album degli Azúcar Moreno del 1990
 Bandido – album dei La Bionda del 1979
 Bandido – album di Miguel Bosé del 1984
 Bandido – singolo di Myke Towers e Juhn del 2020

Altro 
 Bandido – versione bootleg del videogioco Sheriff

Pagine correlate 
 Bandidos